Sin může označovat:

 zkratka matematické funkce sinus
 SIN jako identifikátor pro cenné papíry
 Sin (počítačová hra) – FPS počítačová hra
 Dynastie Sin – čínská dynastie
 varianta hebrejského písmene šin

Externí odkazy